Col marítima puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calystegia soldanella
 el nombre común de la planta Crambe hispanica